Лео́нов (Лео́нова) — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Леонов

А 
 
 
 Леонов, Анатолий Олегович — русский писатель, сценарист, продюсер.
 Леонов, Андрей Евгеньевич (род. 1959) — российский актёр.
 Потапов (Леонов), Артём Петрович (род. 1994) — российский футболист.

Б

В 
 Леонов, Вадим Алексеевич (род. 1966) — протоиерей РПЦ, преподаватель, автор публикаций на тему православной антропологии.
 Леонов, Валентин Андреевич (1896—1941) — комбриг, дважды Краснознамёнец.
 
 
 
 Леонов, Виталий Викторович (1926—1993) — советский актёр.

Г 
 
 
 Леонов, Демократ Владимирович (1926—1969) — полковник пограничных войск, Герой Советского Союза.

Д

Е

И 
 
 Леонов, Игорь Иванович (род. 1967) — украинский футболист, тренер
 Леонов, Илья Юрьевич (род. 1979) — российский футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол.

Л 
 Леонов, Лев Иванович (Шарпантье; 1813/1815 — ок. 1872) — русский оперный певец и педагог.

М 
 Леонов, Максим Леонович (1872―1929) — русский писатель, издатель и журналист.

Н 
 Леонов, Никифор Еремеевич (1925—1989) — шахтёр, Герой Социалистического Труда (1957).

О

П

Р 
 Леонов, Револьд Александрович (1925—1994) — советский хоккеист.

С 
 Леонов, Савва Константинович (1945—2013) — государственный деятель.

Ф

Э 
 Леонов, Эдуард Владимирович (род. 1974) — украинский политик и предприниматель.

Ю

Я 
 Леонов, Ярослав (род. 1999) — русский актер.

Составные фамилии 
 Леонов-Вендровский, Леонт Владимирович (1889—1954) — советский режиссёр театра.
 Леонов-Гладышев, Евгений Борисович (род. 1952) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.



Другое 
 Леонов — хутор в Обливском районе Ростовской области России.
 Леонов — хутор в Новоузенском районе Саратовской области России.
 Леонов — лунный кратер.
 Леонов — космический корабль в фантастических произведениях Шекли

См. также

Примечания